Мисс Мира 1993 () — 43-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 27 ноября 1993 года во Sun City Entertainment Center, Сан-Сити, ЮАР. В конкурсе участвовала 81 девушка. Победила Лиза Ханна, представлявшая Ямайку.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-10

 1. Финляндия
 2. Филиппины
 3. Швеция
 4. Соединенные Штаты
 5. Хорватия

 6. Корея
 7. Венесуэла
 8. Ямайка
 9. Франция
 10. Южная Африка

 Топ-5
 1. Филиппины
 2. Хорватия
 3. Южная Африка
 4. Венесуэла
 5. Ямайка

Участницы

Заметки

Дебют 
 Чешская Республика, Литва и Словакия соревновались впервые.

Вернулись 
 Зимбабве последний раз участвовали в 1982 году.
 Гондурас последний раз участвовали в 1991 году.

Отказались 
  — Zsanna Pardy
  — Mónika Sáez Grimm
  — Angelica Nicoara
  — Myrna Hoareau
  — Iryna Barabash

Историческое значение 

Абсолютно никакого.

См. также 
 Мисс Вселенная 1993
 Мисс Интернешнл 1993

Ссылки 
 Мисс Мира 1993

Мисс мира
События 27 ноября
Ноябрь 1993 года
1993 год в ЮАР